Natale Biddau (1919 – ...) – calciatore italiano
 Niccolò Biddau (1966) – fotografo italiano